La Bégum Aga Khan est le nom des épouses des princes Aga Khan :

 Yvette Labrousse, bégum Aga Khan III

 Salima Aga Khan, bégum Karim Aga Khan IV

 Inaara Aga Khan, bégum Karim Aga Khan IV

Ismaélisme